diuk – tytuł arystokratyczny
 Duke – album Genesis
 La Duke Island – kanadyjska wyspa
 Duke University – uniwersytet w Stanach Zjednoczonych, w Karolinie Północnej, w mieście Durham
 (20037) Duke – planetoida